Pump peut désigner :
 le body pump, cours de fitness à objectif de renforcement musculaire ;
 une sorte de ballerine ;
 un album du groupe Aerosmith ;
 une gamme de chaussures de sport de la marque Reebok ;
 un patronyme porté notamment par Carsten Pump, un biathlète allemand.